Бахари:

 Бахари, Мохамед (род. 1976) — алжирский боксёр.
 Бахари, Немо (род. 1975) — индонезийский боксёр.
 Абдул Гафар Бахари (псевдоним: Гопа Бахари; род. 1957) — малайзийский поэт, художник, актёр.
 Бахари (посёлок) — посёлок в Красновишерском районе Пермского края.
 Бахари (деревня) — деревня в составе Красновишерского городского поселения Красновишерского района Пермского края.

См. также 

 Бахар
 Бахарь
 Бахарь, Алексей Александрович
 Бахаров
 Бахарев